

Населені пункти та їхні частини

 Ґраново — гміна в Ґродзиському повіті Великопольського воєводства
 Ґраново — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Ґраново — село в гміні Ґраново Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Ґраново — село в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґраново — частина села Єґлінець у гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства

Примітки